Э́нтони А́ннан (; 21 июля 1986, Аккра) — ганский футболист, опорный полузащитник клуба «Интер» (Турку). 

По некоторым данным является родственником Кофи Аннана, однако представитель Кофи Аннана опровергал это.

Карьера

Клубная 
Футбольную карьеру Аннан начал в клубе «Секонди Хасаакас», затем два года провёл в сильнейшем ганском клубе «Хартс оф Оук». В 20 лет переехал в Норвегию, где выступал за клубы «Старт», «Стабек» и «Русенборг», при этом дважды завоевав звание чемпиона Норвегии. В 2010 году был признан лучшим полузащитником чемпионата Норвегии (премия Kniksen).

[28 января 2011 года Аннан перешёл в «Шальке 04». В августе 2011 года он был арендован нидерландским «Витессом» на один год. В 2011 году Аннаном интересовался московский «Спартак».

23 августа 2012 года Аннан отправился в аренду сроком на один год в «Осасуну».

Национальная 
В национальной сборной Аннан дебютировал 27 марта 2007 года в матче со сборной Бразилии, всего же в составе сборной провёл более 60 игр и забил 2 гола. Аннан был в составе Ганы на четырёх подряд Кубках африканских наций (2008, 2010, 2012 и 2013) и на чемпионате мира 2010 года в ЮАР.

Достижения 
 Чемпион Норвегии (2): 2008, 2009
 Серебро Кубка африканских наций: 2010
 Бронза Кубка африканских наций: 2008
 Обладатель Суперкубка Германии: 2011

Примечания 

Футболисты Ганы
Игроки сборной Ганы по футболу
Игроки ФК «Секонди Хасаакас»
Игроки ФК «Хартс оф Оук»
Игроки ФК «Старт» Кристиансанн
Игроки ФК «Стабек»
Игроки ФК «Русенборг»
Игроки ФК «Шальке 04»
Игроки ФК «Витесс»
Игроки ФК «Осасуна»
Игроки ФК ХИК
Игроки ФК «Мюнхен 1860»
Игроки ФК «Бейтар» Иерусалим
Игроки ФК «Интер» Турку
Кофи Аннан